La Baltic Sea League 2016 è stata la 3ª edizione dell'omonimo torneo di football americano.

Ha avuto inizio il 10 settembre e si è conclusa il 15 ottobre con la finale vinta per 38-0 dai bielorussi Minsk Zubrs sui finlandesi Kotka Eagles.

Squadre partecipanti

Playoff

Tabellone

Semifinali

Finale 3º - 4º posto

Baltic Bowl III

Baltic Bowl III

Voci correlate 
Baltic Sea League

Collegamenti esterni 
 La Baltic Sea League 2016 su footballaktuell.de

 2016